Wall se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frank Wall
 Arnold Wall